AJ Venter (1973) – ex rugbista a 15 e imprenditore sudafricano
André Venter (1970) – ex rugbista a 15 sudafricano
Brendan Venter (1969) – ex rugbista a 15, medico, allenatore di rugby a 15 e dirigente sportivo sudafricano
Craig Venter (1946) – biologo statunitense
Dora Venter (1976) – ex attrice pornografica ungherese
Jaco Venter (1987) – ciclista su strada sudafricano